Deze pagina geeft een overzicht van de selecties van de deelnemende landen aan het wereldkampioenschap voetbal 2022 in Qatar, gespeeld tussen 20 november en 18 december 2022. Elk deelnemend last moet uiterlijk 21 oktober 2022 een voorselectie maken van minstens 35 en maximaal 55 spelers en vervolgens uiterlijk 14 november 2022 een definitieve selectie maken, bestaande uit minimaal 23 en maximaal 26 spelers uit de voorselectie, waarvan minste 3 doelmannen. De spelers kunnen door een serieuze blessure of ziekte tot 24 uur voorafgaand aan de eerste wedstrijd van het land vervangen worden door een andere speler, die niet in de voorselectie gezeten hoeft te hebben.

De statistieken en gegevens zijn correct per 20 oktober 2022. De leeftijden zijn van de dag het WK begint, op 20 november 2022.

Groep A

Bondscoach:  Félix Sánchez

Qatar heeft zijn (voor)selectie nog niet bekendgemaakt.

Bondscoach:  Gustavo Alfaro

Ecuador heeft zijn (voor)selectie nog niet bekendgemaakt.

Bondscoach: Aliou Cissé

Senegal heeft zijn 26-koppige definitieve selectie op 11 november bekend gemaakt.

Bondscoach: Louis van Gaal

Nederland heeft een 39-koppige voorselectie op 21 oktober bekendgemaakt. Op 11 november maakte Nederland onderstaande definitieve selectie bekend.

Groep B

Bondscoach: Gareth Southgate

Engeland heeft een onderstaande 26-koppige definitieve selectie op 10 november bekendgemaakt.

Bondscoach:  Carlos Queiroz

Iran heeft zijn (voor)selectie nog niet bekendgemaakt.

Bondscoach:  Gregg Berhalter

De Verenigde Staten heeft zijn 26-koppige definitieve selectie op 10 november 2022 bekendgemaakt.

Bondscoach: Rob Page

Wales heeft zijn 25-koppige definitieve selectie op 9 november 2022 bekendgemaakt.

Groep C

Bondscoach: Lionel Scaloni

Argentinië heeft zijn 26-koppige definitieve selectie op 11 november 2022 bekendgemaakt.

Bondscoach:  Hervé Renard

Saoedi-Arabië heeft onderstaande 26-koppige definitieve selectie op 11 november 2022 bekendgemaakt. Twee dagen na de bekendmaking van de selectie werd Fahad Al-Muwallad vervangen door Nawaf Al-Abed.

Bondscoach:  Gerardo Martino

Mexico heeft onderstaande 31-koppige voorselectie op 26 oktober bekendgemaakt.

Bondscoach: Czesław Michniewicz

Polen heeft onderstaande 26-koppige definitieve selectie op 10 november bekendgemaakt.

Groep D

Bondscoach: Didier Deschamps

Frankrijk heeft zijn 25-koppige definitieve selectie op 9 november bekendgemaakt. Na de bekendmaking van de selectie werd Marcus Thuram aan de selectie toegevoegd en Presnel Kimpembe vervangen door Axel Disasi.

Bondscoach: Graham Arnold

Australië heeft zijn (voor)selectie nog niet bekendgemaakt.

Bondscoach: Kasper Hjulmand

Denemarken heeft zijn (voor)selectie nog niet bekendgemaakt.

Bondscoach: Jalel Kadri

Tunesië heeft zijn (voor)selectie nog niet bekendgemaakt.

Groep E

Bondscoach: Luis Enrique

Spanje heeft zijn (voor)selectie nog niet bekendgemaakt.

Bondscoach:  Luis Fernando Suárez

Costa Rica heeft zijn (voor)selectie nog niet bekendgemaakt.

Bondscoach: Hansi Flick

Duitsland heeft onderstaande 26-koppige definitieve selectie op 10 november bekendgemaakt.

Bondscoach: Hajime Moriyasu

Japan heeft zijn 26-koppige definitieve selectie op 1 november 2022 bekendgemaakt. Op 3 november moest Huddersfield Town-verdediger Yuta Nakayama met een achillespeesblessure afzeggen, Shuto Machino was zijn vervanger in de selectie.

Groep F

Bondscoach:  Roberto Martínez

België heeft onderstaande 26-koppige definitieve selectie op 10 november bekendgemaakt.

Bondscoach:  John Herdman

Canada heeft zijn (voor)selectie nog niet bekendgemaakt.

Bondscoach: Walid Regragui

Marokko heeft zijn (voor)selectie nog niet bekendgemaakt.

Bondscoach: Zlatko Dalić

Kroatië heeft zijn (voor)selectie nog niet bekendgemaakt.

Groep G

Bondscoach: Tite

Brazilië heeft onderstaande 26-koppige definitieve selectie op 7 november bekendgemaakt.

Bondscoach: Dragan Stojković

Servië heeft zijn (voor)selectie nog niet bekendgemaakt.

Bondscoach: Murat Yakin

Zwitserland heeft zijn (voor)selectie nog niet bekendgemaakt.

Bondscoach: Rigobert Song

Kameroen heeft zijn (voor)selectie nog niet bekendgemaakt.

Groep H

Bondscoach: Fernando Santos

Portugal heeft onderstaande 26-koppige voorselectie op 10 november bekendgemaakt.

Bondscoach: Otto Addo

Ghana heeft zijn (voor)selectie nog niet bekendgemaakt.

Bondscoach: Diego Alonso

Uruguay heeft zijn (voor)selectie nog niet bekendgemaakt.

Bondscoach:  Paulo Bento

Zuid-Korea heeft zijn (voor)selectie nog niet bekendgemaakt.

Wereldkampioenschap voetbal 2022